Чукурово може да се отнася за:

Села в България 
 Габра, село в Община Елин Пелин, България, чието име до 1934 година е Чукурово;
 Прилеп, село в Община Добричка, България, чието име до 1942 година е Чукурово;
 Трапище, село в Община Лозница, България, чието име до 1934 година е Чукурово;
 Чукарово, село в Община Тополовград, България, чието име до 1934 година е Чукурово или Чукуркьой.

Села в Сърбия 
 Чукуровац, село в Община Алексинац, Нишавски окръг Сърбия

Села в Румъния 
 Чукурово, село в Община Чукуровo, Окръг Тулча, Румъния

Други 
 Чукурова, съвременно наименование на областта Киликия, Турция
 Чукур алан
 Чукурите
 Чукуркьой
 Чукуркъшла
 Чукурчешме
 Чукуровски манастир
 Мина Чукурово, въгледобивна мина близо до село Габра, област Софийска